Количественная электроэнцефалография (аббревиатура — кЭЭГ, qEEG, QEEG) — набор различных количественных методов и связанного с ними инструментария для обработки данных и исследования полученных сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ).<ref>Журнал высшей нервной деятельности, 2011, том 61, No 4, с. 1-14</ref>

Начиная с конца прошлого века в связи с развитием микропроцессорной техники появляются различные методы компьютерной обработки и анализа ЭЭГ-сигналов. Часто количественной ЭЭГ (кЭЭГ) называют любое цифровое представление ЭЭГ. Таким образом, в понятие кЭЭГ включают как использование математических методов обработки данных, так и специальные цифровые подпрограммы, или методы с использованием целых комплексов подобных программ, созданных на основе этих методов.

 История 
До 1990-х годов и развития компьютерной техники из количественных методов часто использовали кросскорреляционную функцию, опирающуюся на предположение Н.Винера, который рассматривал ЭЭГ как некий стационарный процесс. В тот момент также было принято проводить анализ корреляции нативной ЭЭГ по отношению к нулевому временному сдвигу, этот метод в основном использовался для оценки синхронности на коротких отрезках времени, после чего исследовалась временная динамика между коррелятами или их усредненными значениями. Позже, в конце 20 века, в связи с появлением новых технических разработок и использованием быстрого преобразования Фурье метод использования корреляционной функции был вытеснен когерентным анализом. Поскольку функция когерентности подвержена влиянию большого количества случайных факторов, различных погрешностей и параметров, то существовала и существует необходимость для разработки более устойчивых оценок и точных методов для количественной обработки сигналов ЭЭГ.
 Групповая обработка полученных данных
 Частотный анализ

При использовании преобразования Фурье и вейвлет-преобразования в настоящее время делается акцент на общую активность между ритмами, включая фазовую синхронизацию и синхронизацию по величине (комодуляция/корреляция и асимметрия).

Пример использования: обрабатываемый сигнал состоит из рядов ЭЭГ, которые преобразуют при помощи математических методов в последовательность в цифровом виде, и преобразованных в последовательность частот, этих данных достаточно для уточнения и преобразования самого сигнала с использованием принципа теоремы Котельникова, состоящего в двукратном превышении максимальной обнаруживаемой частоты). Современные усилители ЭЭГ используют адекватную выборку для разрешения ЭЭГ в традиционном медицинском диапазоне от постоянного тока до 70 или 100 Гц, используя частоты дискретизации от 250/256, 500/512 до более 1000 отсчетов в секунду, в зависимости от предполагаемого применения.<ref>Quantitative spectral analysis of EEG in psychiatry revisited: drawing signs out of numbers in a clinical setting. Clin Neurophysiol. 2003 Dec;114(12):2294-306.
The Role of Quantitative EEG in the Diagnosis of Neuropsychiatric Disorders </ref>

Благодаря скорости современных компьютеров и возможности применения целого комплекса количественных методов, появилось такое направление как топографическое картирование электрической активности мозга (ТКЭАМ), несмотря на то, что этот метод дает также возможность и визуального анализа, он достаточно точно представляет данные, опирающееся на количественные характеристики о локализованности поступающих сигналов.

Практическое применение 
Среди преимуществ методов кЭЭГ выделяют возможность многократного воспроизведения записи ЭЭГ с разными усилением и возможностью временной развёртки, прямое и обратное сканирование отдельных фрагментов записи для определения фокусов патологической активности, возможность автоматического устранения артефактов, а также возможность различия активности в разных отведениях, что сложно выполнимо при визуальном анализе ЭЭГ.

Благодаря выявленным количественным критериям достаточно точно можно оценить выраженность нормальных и патологических паттернов ЭЭГ, кроме того, можно видеть динамику изменений параметров в ответ на терапию и другие воздействия, выявить и проанализировать особенности вызванных реакций.
При помощи методов количественной ЭЭГ анализ полученных данных удобно использовать на больших выборках для определения тенденций в изменении параметров работы мозга под влиянием различных факторов, это может быть полезным в исследованиях таких областях как психология труда, эргономика, психология спорта и многих других (например, при использовании БОС-технологий<ref>Хромов А. И., Горбачевская Н. Л. Возможности БОС-тренинга в улучшении адаптационных возможностей подростков (психологическое и ЭЭГ-исследование)// Сб. «Психология ХХI столетия», т. 2 (под ред. В. В. Козлова), Ярославль. ─ 2008, ─ С. 280—283</ref>. Таким образом, кЭЭГ может широко использоваться в таких областях как медицина и фармакология, а также при исследованиях с применением психологических проб, в различных экспериментах и др.

В медицине набор методов кЭЭГ часто называют «клинической» ЭЭГ и используют в исследованиях таких заболеваний как эпилепсия, энцефалопатия, болезнь Альцгеймера, опухоли головного мозга,черепно-мозговая травма, нарушения сна, психические расстройства и другие.

См. также 
 Корреляционный анализ
 Преобразование Фурье
 Когерентный анализ
 Вейвлет-преобразование
 Вызванный потенциал
 Картирование головного мозга
 Синхронизация (нейробиология)
 Ритмы головного мозга
 Электроэнцефалография
 Нейровизуализация

Примечания

Литература 
 Кропотов Ю. Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и нейротерапия / пер. с англ. — Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2010. — 512 с.
 Клиническая электроэнцефалография / под ред. чл.-кор. АМН СССР В. С. Русинова. — М.: Медицина, 1973. — 340 с.
 Полунина А. Г. Показатели электроэнцефалограммы при оценке когнитивных функций // Журнал неврологии и психиатрии. — 2012. — № 7. — с. 74-82.
 Benasich A.A., Gou Z., Choudhury N., Harris K.D. Early cognitive and language skills are linked to resting frontal gamma power across the first 3 years // Behav Brain Res.
 
Electroencephalography
 Quantitative spectral analysis of EEG in psychiatry revisited: drawing signs out of numbers in a clinical setting. Clin Neurophysiol. 2003 Dec;114(12):2294-306.
 The Role of Quantitative EEG in the Diagnosis of Neuropsychiatric Disorders. J Med Life. Jan-Mar 2020;13(1):8-15.
 CFC delta-beta is related with mixed features and response to treatment in bipolar II depression. Heliyon. 2019 Jun 13;5(6): e01898.

Ссылки 
 количественная ЭЭГ

Медицинская диагностика
Физиология нервной системы
Электрофизиология